Khosrov kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Khosrovajur, vattendrag,

Azerbajdzjan 

 Xosrov, ort, Aghdasj, 

Robotskapade Armenienförgreningar
Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar